

Cinema 
 Michael Jackson's This Is It – concerto postumo di Michael Jackson

Musica 
 The Music That Inspired The Movie: Michael Jackson's This Is It – compilation postuma di Michael Jackson
 This Is It – album dei Bride
 This Is It: The Best of Faith No More – album dei Faith No More
 This Is It! (The A&M Years 1979-1989) – album di Joe Jackson
 This Is It – album di Melba Moore
 This Is It – album di Jack Ingram
 This Is It! – album di Betty Davis
 This Is It – album del Dylan Howe Quintet
 This Is It – brano musicale postumo di Michael Jackson
 This Is It – brano musicale di Melba Moore
 This Is It – brano musicale di Kenny Loggins
 This Is It – serie di concerti di Michael Jackson
 This Is It! – tour europeo di Diana Ross del 2004

Letteratura 
 This Is It – romanzo di Joseph Connolly